Daniel Jimmy Viteri Vinces (Guayaquil, 12 de dezembro de 1981) é um futebolista equatoriano que atua como goleiro.

Carreira 
Conquistou junto à LDU os títulos da Copa Libertadores da América de 2008, da Copa Sul-Americana de 2009 e da Recopa Sul-Americana de 2009.

Ele representou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Guaiaquil
Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Goleiros do Equador